Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 11 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Tennis en Allemagne en 1992
Tennis en mai 1992